

Топоніми 

Села:
 Воронівка — Дніпропетровська область, Синельниківський район
 Воронівка — Київська область, Кагарлицький район
 Воронівка — Кіровоградська область, Новоукраїнський район
 Воронівка — Миколаївська область, Веселинівський район
 Воронівка — Миколаївська область, Вознесенський район
 Воронівка — Одеська область, Комінтернівський район
 Воронівка — Сумська область, Білопільський район
 Воронівка — Сумська область, Путивльський район
 Воронівка — Черкаська область, Городищенський район
 Воронівка — Чернігівська область, Ічнянський район

 Воронівка — село Нестеровського району Львівської області об'єднано з селом Любеля рішенням Львівської обласної ради народних депутатів від 22 березня 1988 року
 Воронівка — село затоплене Кременчуцьким водосховищем. Кіровоградська область, Новогеоргіївський район

Острів:
 Воронівка — Кременчуцьке водосховище

Спорт 
 ФК «Воронівка» — аматорський футбольний клуб з села Воронівки Вознесенського району Миколаївської області